Decimiana bolivari — вид богомолов из семейства Acanthopidae (Mantodea). Южная Америка: Боливия, Бразилия.
Самец: ширина головы 5—6 мм, длина пронотума — 11—13 мм, длина передних тазиков — 9—10 мм, длина передних бёдер — 11—12 мм, надкрылья — около 2 см. Самка: ширина головы 6—7 мм, длина пронотума — 10—13 мм, длина передних бёдер — 9—11 мм, надкрылья — около 4 см.

Примечания

Литература 
 Menezes E., Bravo F. (2012). A new species of Decimiana Uvarov (Insecta, Mantodea, Acanthopidae) from Brazil, with remarks on the distribution of Decimiana bolivari (Chopard). — ZooKeys 236: 55-64. doi:10.3897/zookeys.236.3477

Ссылки 
  Mantodea Species File: Decimiana

Acanthopidae
Животные, описанные в 1916 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки